Серге́й Анато́льевич Бычко́в: Бычков, Сергей Анатольевич (род. 1961) — украинский политик и общественный деятель.
 Бычков, Сергей Анатольевич (род. 1975) — российский легкоатлет, спринтер.